Le Choix d'aimer est le titre de plusieurs œuvres :

Littérature
Le Choix d'aimer, roman de Marti Leimbach (1991)
Le Choix d'aimer, roman de Malorie Blackman (2006)

Cinéma
Le Choix d'aimer, film de Joel Schumacher (1991).